Гранд:
 Гранды () — высшая знать в средневековой Испании, с XVI века по настоящее время — дворянский титул.
 Гранд (грампластинка) — виниловая грампластинка диаметром 25 см.
 «Гранд» — российский комедийный телесериал, продолжение ситкома «Отель Элеон» (2018—2021).
  — первая частная школа в СССР, основанная в Киеве в 1988 году.

Люди 
 Гранд, Йенс (1260—1327) — датский политик и церковный деятель.
  (род. 1984) — швейцарская спортсменка.

Tопонимы 
 Гранд-Ривер (река, впадает в Эри) — река в провинции Онтарио (Канада).
 Гранд-Ривер (нижний приток Миссури) — река в США.
 Гранд-Ривер (верхний приток Миссури) — река в штате Южная Дакота (США).
 Гранд-Траверс — административно-территориальный округ в штате Мичиган (США).
 Гранд-Лейк — название нескольких озёр.
 Гранд-Джанкшен — ряд топонимов.
Округа США

 Гранд — в Колорадо.
 Гранд — в Юте.

См. также 
 Грант (значения)